Żyrmuny – dzielnica administracyjna Wilna
 Żyrmuny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Żyrmuny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 gmina Żyrmuny – dawna gmina wiejska (1921–1945) w powiecie lidzkim, w województwie nowogródzkim, obecnie na Białorusi (patrz powyżej)